Abulfeda és un cràter lunar a les terres altres centrals de la Lluna. Al nord-est hi ha el cràter Descartes i cap al sud sud-est el cràter Almanon. Una cadena de cràters anomenada Catena Abulfeda discorre entre el costat sud de l'Abulfeda i el costat nord de l'Almanon i continua al llarg de 210 kilòmetres a través de Rupes Altai.

Els costats sud i nord-est estan coberts per múltiples cràters petits. La paret interna és notablement ampla cap a l'est, i estreta i desgastada cap al nord. El terra del cràter ha sorgit per "ejecta" del Mare Imbrium o per lava basàltica, i és relativament llis i sense cap característica especial. Al cràter li falta una elevació central a la meitat, que potser va ser enterrada. Els costats interns apareixen una mica allisats; el més probable és que fos com a resultat d'un petit bombardeig o per sacsejades sísmiques d'altres impactes veïns.

Cràters satèl·lit 
Per convenció, aquestes característiques s'identifiquen en els mapes lunars posant lletres al costat del punt central del cràter que hi ha més pròxim al cràter Abulfeda:

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Bibliografia

Enllaços externs 

 
 Localització del cràter Abulfeda
 
 
 
 

Abulfeda
Abulfeda